Анато́лий Бори́сович Кондрате́нко (; ) — директор Калушского производственного объединения «Хлорвинил» имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, Ивано-Франковская область. Герой Социалистического Труда (1981). Депутат Верховного Совета УССР XI—X созывов. Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1976).

Биография 
С 1951 по 1961 год — рабочий,  Горловского азотно-тукового завода имени Серго Орджоникидзе Сталинской области (сегодня — Концерн Стирол). Окончил Кишинёвский университет. В 1956 году вступил в КПСС.

С 1961 по 1964 год — заместитель главного инженера Горловского азотно-тукового завода.

С 1964 по 1976 год — директор Калушского химико-металлургического комбината в Ивано-Франковске.

С 1976 года — директор Калушского производственного объединения «Хлорвинил» имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1974 году получил Государственную премию Украинской ССР в области техники и науки и в 1981 году — удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Избирался депутатом Верховного Совета УССР XI—X созывов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1981 года;
 Орден Ленина.

Источники 
 Список обраних депутатів Верховної Ради Української РСР V скликання / Результати виборів до Верховної Ради Української РСР п’ятого скликання // ЦДАВОУ: Ф. Р-1.
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Директора промышленных предприятий